Национален отбор по волейбол на Венецуела може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Венецуела
 Женски национален отбор по волейбол на Венецуела